Dietfurt an der Altmühl, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Żnin (1940–1945: Dietfurt), een stad in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren